Allenò negli anni sessanta e settanta. Dal 1957 al 1970 fu docente alla scuola di allenatori dell'Accademia dello Sport di Colonia, che dal 2005 porta il suo nome.

Carriera 
Allenò Colonia, Viktoria Colonia, Borussia Mönchengladbach, Barcellona, New York Cosmos e , vincendo una Coppa UEFA, quattro campionati tedeschi, un campionato statunitense, un campionato svizzero, quattro Coppe di Germania e una Coppa Svizzera.

Con il Borussia in cinque anni vinse per tre volte la Bundesliga, oltre ad una Coppa di Germania ed una Coppa UEFA.

Statistiche

Statistiche da allenatore 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali 
 
Borussia Mönchengladbach: 1964-1965
 
Borussia Mönchengladbach: 1969-1970, 1970-1971, 1974-1975
Colonia: 1977-1978 
 
Borussia Mönchengladbach: 1972-1973
Colonia: 1976-1977, 1977-1978
 
New York Cosmos: 1980
 
Grasshoppers: 1982-1983
 
Grasshoppers: 1982-1983

Competizioni internazionali 
 
Borussia Mönchengladbach: 1974-1975

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni